

Resultados por Concelho 
Os resultados nos Concelhos do Distrito de Vila Real foram os seguintes:

Alijó

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Boticas

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Chaves

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Mesão Frio

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Mondim de Basto

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Montalegre

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Murça

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Peso da Régua

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Ribeira de Pena

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Sabrosa

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Santa Marta de Penaguião

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Valpaços

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Vila Pouca de Aguiar

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Vila Real

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia 

Vila Real
Autarquicas 2021